Spa, tipo de estância para tratamento de saúde.
Sociedade Portuguesa de Autores, uma entidade que reúne autores de Portugal
Spa-Francorchamps o mais famoso circuito automobilístico da Bélgica a seguir a Zolder
Cidade-spa, nome dado à cidade que abriga uma estância termal
Partido Socialista da América, conhecido pela sigla em inglês SPA (Socialist Party of America)
Single page application, "aplicativos de página única" conhecidos pela sigla em inglês SPA

Localidades

Spa (Liège)

Desambiguação